Лос Каризос има више значења:

 Лос Каризос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Каризос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Каризос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Каризос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Каризос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Каризос (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Каризос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Каризос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Каризос (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Каризос (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Каризос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Каризос (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику